Röhö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Röhö (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Röhö (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar